De vierde etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een bergrit en werd verreden op 21 augustus 2012 over een afstand van 155,4 km van Barakaldo naar Valdezcaray.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  David Boucher (FDJ-BigMat); viel in een paar dagen vier kilo af door uitdroging en heeft tijdens deze etappe moeten opgeven.

04